Molen ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald R. Molen (* 1935), US-amerikanischer Filmschauspieler und -produzent

 Nikolaus van der Molen (um 1400–1464), deutscher Geistlicher und Domherr